Anton Velkov (1968) – ex calciatore e allenatore di calcio bulgaro
 Deyan Velkov (1981) – calciatore bulgaro
 Kostadin Velkov (1989) – calciatore bulgaro
 Stefan Velkov (1996) – calciatore bulgaro